ГРЭС-2 — сокращенное наименование одной из Государственных районных электростанций:
 Карагандинская ГРЭС-2
 Светловская ГРЭС-2 (г. Светлый, Калининградская область)
 Сургутская ГРЭС-2
 Томская ГРЭС-2
 Харьковская ГРЭС-2 (Эсхар)
 Экибастузская ГРЭС-2

См. также 
 ГРЭС-1
 ГРЭС-3